Sinuhe kan syfta på:

 Sinuhe egyptiern – en roman av Mika Waltari
 4512 Sinuhe – en asteroid
 Sinuhes berättelse – en berättelse från Antikens Egypten
 Sinuhe Wallinheimo (1972–), en finsk ishockeymålvakt